Marco Aurélio de Oliveira (1972) – calciatore brasiliano
Marcos Antonio Aparecido Cipriano (1973) – calciatore brasiliano
Marcos Alberto Skavinski (1975) – calciatore brasiliano
Marcos Vinicius Amaral Alves (1994) – calciatore brasiliano